Джаили́ Амаду́ Ама́ль (, род. 1975, Маруа, Камерун) — камерунская писательница, феминистическая активистка. Член ассоциации «Женщины Сахеля», выступающей под девизом «Голос тех, у кого нет голоса».

Биография 
Родилась в семье представителей народа фульбе в камерунском городе Маруа, столице Крайнесеверного региона страны. Интересуется литературой с детского возраста. Начала публиковаться в 2010 году, пишет на французском языке. Творчество Амаль посвящено культуре и быту народов Камеруна и стран Сахеля и социальных проблемах, с которыми приходится сталкиваться их представителям и в особенности женщинам. Так, роман «Вааланде: искусство делить мужа» () посвящён истории четырёх женщин народа фульбе, состоящих в полигамном браке с одним мужчиной.

Награды 
В 2019 году получила премию Prix Orange Livre en Afrique за роман «Нетерпеливые» (), впервые изданный в Яунде под другим названием — «Муньял: слёзы терпения» ().

Библиография

Примечания 

Писатели Камеруна
Деятели феминизма Камеруна
Писательницы-феминистки